TUW steht für:
 Technische Universität Wien
 Technische Universität Warna
 Technische Universität Warschau

tuw steht für:
 Tungusische Sprachen (ISO-639-2-Code)

TUW